Der Begriff Schaugericht bezeichnet

 einen juristischen Prozess aus fingiertem Anlass oder aus politischen Motiven, siehe Schauprozess
 eine Speise, die ausschließlich oder in erster Linie der Dekoration dient, siehe Schaugericht (Speise)